Challenger je lahko:
 HMS Challenger - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
 Canadair Challenger - letalo
 Raketoplan Challenger - raketoplan
 Cruiser Tank Challenger - tank
 Challenger 1 - tank
 Challenger 2 - tank